Мальмстен () — шведская фамилия. Известные носители:

 Мальмстен, Биргер — шведский актёр.
 Мальмстен, Бодиль — шведский поэт и новеллист.
 Мальмстен, Георг (1902—1981) — шведско-финский певец и музыкант.
 Мальмстен, Густав — шведский олимпийский атлет.
 Мальмстин, Ингви (род. 1963) — шведский гитарист-виртуоз.
 Мальмстен, Карл Юхан — шведский математик.
 Мальмстен, Мэйт — эстонский актёр.
 Мальмстен, Стаффан — шведский спортсмен-лодочник.
 Мальмстен, Юджин (1907—1993) — шведско-финский музыкант.